Osoby noszące nazwisko Peruzzi:
 Angelo Peruzzi (ur. 1970) –  włoski piłkarz
 Baldassare Peruzzi (1481–1537) – włoski architekt i malarz
 Gino Peruzzi (ur. 1992) – argentyński piłkarz
 Giovanni Sallustio Peruzzi (1511/1512–1572) – włoski architekt